«Шерлок Холмс: Занятия в алом» (, 1933) — американский художественный фильм Эдвина Л. Марина.

Сюжет 
Фильм не имеет прямого отношения к «Этюду в багровых тонах» А. К. Дойля (хотя права на название тоже достались не задаром). Начинается история с загадочного самоубийства, затем перерастает в раскрытие тайны общества «Алое кольцо».
Общество во главе с адвокатом Тэдди Мэрридью собирает активы любого из его умерших членов и делит их между оставшимися членами. Члены общества начинают умирать один за другим. К Шерлоку Холмсу обратилась вдова члена «Алого кольца» Джеймса Мерфи, которая осталась без гроша...

В ролях 
 Реджинальд Оуэн — Шерлок Холмс
 Варбуртон Гэмбл — доктор Ватсон
 Алан Мовбрей — инспекитор Лестрейд
 Анна Вонг — миссис Пик
 Дорис Ллойд — ''миссис Мерфи

Интересные факты 
Исполнитель роли Холмса Реджинальд Оуэн всего за год до этого сыграл Ватсона в фильме «Шерлок Холмс»; в кино две эти роли играл ещё только Патрик Макни, в таком же порядке «роста». Оуэн также соавтор сценария. Его надежды сняться в цикле о Шерлоке не сбылись, первый фильм стал и последним.

Технические данные 
 Цвет: Черно-белый
 Звук: Моно
 Длина плёнки: 1997 м
 Кинематографический процесс: сферический
 Печатный формат пленки: 35 мм
 Соотношение сторон: 1.37 : 1

Ссылки 
 

Фильмы о Шерлоке Холмсе
Фильмы 1933 года
Фильмы-драмы США
Фильмы Эдвина Марина